Le elezioni amministrative in Italia del 2020 si sono tenute il 20 e 21 settembre contemporaneamente alle elezioni regionali in 7 regioni e al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, con turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre. Nel complesso, il numero totale di comuni chiamati alle urne è .

L'elezione si è svolta in 18 comuni capoluogo (tre dei quali capoluogo di regione): Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia. Sono poi 156 i comuni superiori e  quelli inferiori a  abitanti (con l'eccezione della provincia autonoma di Trento, in cui si considerano superiori i comuni con più di  abitanti).

In Sicilia le elezioni amministrative si sono tenute il 4 e 5 ottobre, con il ballottaggio tenutosi il 18 e 19 ottobre.

In Sardegna si sono invece tenute il 25 e 26 ottobre, con ballottaggio l'8 e 9 novembre.

Riepilogo sindaci eletti

Elezioni comunali

Valle d'Aosta

Aosta

Lombardia

Lecco

Mantova

Trentino-Alto Adige

Bolzano

Trento

Veneto

Venezia

Toscana

Arezzo

Marche

Fermo

Macerata

Lazio

Abruzzo

Chieti

Puglia

Andria

Trani

Basilicata

Matera

Calabria

Crotone

Reggio Calabria

Sicilia

Agrigento

Enna

Sardegna

Nuoro

Note

2020
Amministrative